Yachats lehetséges jelentései:
 Yachats – település Oregonban
 Yachats – Yachats folyója
 Yachats Ocean Road State Natural Site – park
 Yachats State Recreational Area – park